Каер Морхен (, ) може означати:

 Каер-Морхен — гірська фортеця в циклі романів Андрія Сапковського «Відьмак», в якій була одна з відьмачих шкіл — школа Вовка.
 Каер Морхен (Відьмак) — другий епізод другого сезону американського телесеріалу «Відьмак».